L'edizione 2006-07 del Campionato ucraino di calcio (Vyšča Liha) vide la vittoria finale dello .

Capocannoniere del torneo fu Oleksandr Hladkyj (FC Charkiv), con 13 reti.

Classifica finale

Verdetti
Dynamo Kiev Campione d'Ucraina 2006-07.
Illyčivec' Mariupol e Stal' Alčevs'k retrocesse in Perša Liha.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie 
 Dalla 4ª alla 5ª giornata:  
 Dalla 11ª alla 30ª giornata:  

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Campionato ucraino di calcio